Seven sisters puede referirse a:
 Seven Sisters (Gales)
 Seven Sisters (Londres), Inglaterra
 Seven Sisters, una serie de acantilados en East Sussex, Inglaterra.
 Seven Sister Colleges, las primeras universidades de los Estados Unidos.